Era Basket Liga, Energa Basket Liga – Polska Liga Koszykówki
 European Bridge League – Europejska federacja brydżowa